Paragon Point steht für:
 Paragon Point (Antarktika)
 Paragon Point (Colorado)